Występy w europejskich pucharach węgierskiego klubu piłkarskiego Újpest FC.

Wykaz spotkań pucharowych

1958–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Újpest FC
Węgierskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach